Malinao ist

in den Philippinen
eine Stadtgemeinde in der Provinz Aklan, siehe Malinao (Aklan)
eine Stadtgemeinde in der Provinz Albay, siehe Malinao (Albay)
ein Vulkan, siehe Malinao (Vulkan)